Moșneni falu Romániában, Constanţa megyében
 Moșneni falu Romániában, Dolj megyében
 Moșneni falu Romániában, Mehedinţi megyében